Agello ima više značenja:
 Agello, Perugia
 Agello, Rimini